Stephen Hart (1953) kanadai válogatott vízilabdázó, olimpikon
Stephen Hart (1960) Trinidad és Tobagó-i labdarúgó, szövetségi kapitány